Kylie Live: X2008 — DVD, Blu-Ray релиз десятого концертного тура Кайли Миноуг KylieX2008, изданы в 2008 году. Концерт, документальный фильм, фотогалерея.

Список композиций 
"Speakerphone"
"Can't Get You Out of My Head"
"Ruffle My Feathers"
"In Your Eyes"
"Heart Beat Rock"
"Wow"
"Shocked"
"Loveboat"
"Copacabana"
"Spinning Around"
"Like a Drug"
"Slow"
"2 Hearts"
"Sometime Samurai"
"Come into My World"
"Nu-di-ty"
"Sensitized"
"Flower"
"I Believe in You"
"On a Night Like This"
"Your Disco Needs You"
"Kids"
"Step Back in Time"
"In My Arms"
"No More Rain"
"The One"
"Love at First Sight"
"I Should Be So Lucky"

Особенности
12 Hours... in the life of Kylie Minogue
Stage back-drop Projections

DVD
"Speakerphone"/"Can't Get You Out of My Head"
"Ruffle My Feathers"
"Like a Drug"
"Sometime Samurai"
"Sensitized"

Blu-ray
"Speakerphone"/"Can't Get You Out of My Head"
"Ruffle My Feathers"
"In Your Eyes"
"Heart Beat Rock"/"Wow"
"Loveboat"
"Spinning Around"
"Like a Drug"
"2 Hearts"
"Sometime Samurai"
"Nu-di-ty"
"Sensitized"
"In My Arms"
"No More Rain"

Ссылки 
 Официальный сайт

Видеоальбомы Кайли Миноуг